Aventures fantastiques (film)
 Aventures fantastiques (collection)